Keith House steht für:

 Keith Marischal House, Herrenhaus in East Lothian, Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Keith House (Arkansas), ID-Nr. 82000905
 Keith House (Texas), ID-Nr. 98000448